Le titre What's New peut faire référence à plusieurs œuvres.

Musique 
 , une chanson de Bob Haggart et Johnny Burke de 1939.
 What's New?, un album de Sonny Rollins paru en 1962.
 , un album de Sonny Stitt paru en 1966.
 What's New, un album de Bill Evans paru en 1969.
 , un album de Linda Ronstadt paru en 1983.

 Télévision 
 , un programme télévisé américain diffusé entre 1962 et 1973.
 , une série canadienne diffusée entre 1972 et 1989.

 What's New Pussycat? 
Le titre What's New Pussycat? peut faire référence à plusieurs œuvres :
 What's New Pussycat?, une chanson de Burt Bacharach et Hal David interprétée par Tom Jones.
 What's New Pussycat?, un film de Clive Donner sur lequel figure cette chanson

 Autres 
 What's New Scooby-Doo?, une série d'animation américaine.
 What's New, Beelzebub?, un jeu vidéo de la série Sam and Max : Au-delà du temps et de l'espace''.

Homonymie de titre